Nitzel lautet der Familienname folgender Personen:

 Jochen Nitzel (1936–1999), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Michael Nitzel (* 1949), deutscher Schauspieler, Regisseur, Kabarettist, Hörspiel- und Synchronsprecher.